Biografies:
 Wings Hauser, actor, director i guionista de cinema estatunidenc
 Lorna Wing, psiquiatra estatunidenca especialitzada en trastorns del comportament
 Geografia:
 Wing (Dakota del Nord), població estatunidenca
 Port Wing, població estatunidenca de Wisconsin
 Música: Wings (Paul McCartney and Wings), grup de rock anglès (1971-1981)
 Televisió: Wings (sèrie), sitcom estatunidenca de 1990 de 
 Cinema:
 Wings (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1927 dirigida per William A. Wellman
 Wings (pel·lícula de 2012), pel·lícula d'animació russa de 2012 dirigida per Olga Lopato
 Informàtica: Wings3d, programa de modelat 3D
 Esports: Detroit Red Wings, equip d'hoquei sobre gel de Detroit (Michigan)